Выборы депутатов Бишкекского городского кенеша прошли в городе Бишкек 11 октября 2016 года. В выборах принимали участие 14 партий. Всего в парламент прошли пять партий.

Результаты голосования 
Согласно результатам выборов , в Бишкекский городской кенеш прошли 13 кандидатов от СДПК, 12 представителей партии «Республика — Ата-Журт» и 8 кандидатов от «Онугуу-Прогресс», 7 кандидатов от партии «Мекеним Кыргызстан» и 5 кандидатов от партии «Кыргызстан».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
 Новости выборов

2016 год в Киргизии
Выборы в Киргизии
Бишкек